Николай Ильич Шалашков (26 ноября 1920 — 24 ноября 1943) — сапёр 553-го отдельного сапёрного батальона 226-й стрелковой дивизии, ефрейтор. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 26 ноября 1920 года в деревне Череватово ныне Дивеевского района Нижегородской области.

В армии с 7 февраля 1942 года. На фронте с мая 1942 года. Воевал на Западном, Воронежском, Центральном фронтах. Освобождал Украину.

Отличился при форсировании Днепра. 27 сентября 1943 года переправлял стрелковые подразделения, сделав 8 переправ.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, ефрейтору Шалашкову Николаю Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза.

24 ноября 1943 года пропал без вести.

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Литература 
 
 За Отчизну, свободу и честь Книга 6. Горький, 1984.

Ссылки 

Участники битвы за Днепр
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны